Елџин има више значења:
 Елџин (округ Ланкастер, Јужна Каролина)
 Елџин (Аризона)
 Елџин (Тенеси)
 Елџин (Ајова)
 Елџин (Илиноис)
 Елџин (Канзас)
 Елџин (Минесота)
 Елџин (Небраска)
 Елџин (Оклахома)
 Елџин (Орегон)
 Елџин (Пенсилванија)
 Елџин (Северна Дакота)